Этот список содержит 25 игроков, совершивших наибольшее количество точных попаданий с линии штрафных бросков в играх плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный же список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Количество попаданий с линии штрафного броска, набранных в играх регулярных чемпионатов за карьеру, указывает на эффективность баскетболиста при игре в атаке, а также на пользу, которую он приносит своей команде. Штрафной бросок придумал Джеймс Нейсмит одновременно с другими правилами игры в 1891 году. Первоначально расстояние от корзины до штрафной линии равнялось примерно шести метрам, однако уже в 1895 году его сократили до привычных 4,6 метра. Лишь один баскетболист в настоящее время реализовал более 1500 бросков со штрафной линии, четыре человека превзошли отметку в 1250 штрафных бросков и двенадцать игроков имеют в своём активе больше 1000 попаданий с линии.

Единственным баскетболистом, преодолевшим отметку в 1500 штрафных бросков, является Леброн Джеймс, достигший этого результата в плей-офф 2018 года, выйдя на первое место по данному статистическому показателю в последней встрече финальной серии 2017 года. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» до сих пор продолжает свою профессиональную карьеру, реализовав после окончания плей-офф 2021 года 1749 бросков с линии.

Первым игроком, преодолевшим планку в 1250 штрафных бросков, является Майкл Джордан, который добился этого результата в плей-офф 1997 года, после чего завершил карьеру по окончании следующего плей-офф, реализовав в общей сложности 1463 броска с линии, а спустя три года возобновив её в 2001 году в плей-офф уже не играл. В плей-офф 2004 года этот рубеж преодолел Карл Мэлоун, а по его окончании повесил бутсы на гвоздь, реализовав в итоге 1269 штрафных. В плей-офф 2012 года это достижение повторил Коби Брайант, завершивший свою спортивную карьеру спустя четыре года, реализовав в конечном итоге 1320 штрафных бросков.

Лидером же по проценту реализации штрафных бросков в настоящее время является отыгравший 9 из 12 сезонов своей карьеры за команду «Кливленд Кавальерс» Марк Прайс, по окончании которой имеет в своём активе результат в 94,4 % бросков с линии. Второе место по данному показателю занимает выступавший всю свою профессиональную карьеру за команду «Хьюстон Рокетс» Кэлвин Мерфи, который по итогам своих выступлений в лиге реализовал 93,2 % штрафных бросков. На третьем месте идёт пятикратный чемпион НБА, четырежды в качестве игрока и один в бытность тренером, Билл Шерман, показатель которого составляет 91,1 % бросков с линии.

В данный список входят всего три действующих баскетболиста, самым результативным из них является Леброн Джеймс, лидирующий в этой номинации.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 17 июня 2022 года (на момент окончания плей-офф 2022 года, следующий плей-офф стартует в апреле 2023 года)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА